«Вінниця» — корвет проєкту 1124П Військово-Морських сил України ЗСУ.
 Аеропорт «Вінниця» (Гавришівка) — міжнародний аеропорт за 7,5 км на схід від залізничної станції м. Вінниця.
 Вінниця — вузлова залізнична станція Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці.
 Вінниця-Вантажна — пасажирський залізничний зупинний пункт Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці.
 «Вінниця» — український футбольний клуб міста Вінниці, колишній професійний футбольний клуб «Нива».

Топоніми

Вінниця — місто на березі річки Південний Буг, адміністративний центр Вінницької області.
 Вінниця — ботанічний заказник місцевого значення біля колишнього села П'ятничани (нині — частина м. Вінниця).
 Вінниця — гідрологічний заказник, Чернігівська область.

Населені пункти та їхні частини
 Вінниця — гміна в Пултуському повіті Мазовецького воєводства.
 Вінниця — село в гміні Кротошиці Легницького повіту.Нижньосілезького воєводства.
 Вінниця — село в гміні Брудзень-Дужий Плоцького повіту Мазовецького воєводства.
 Вінниця — село в гміні Вінниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства.
 Вінниця — село в гміні Поланець Сташовського повіту Свентокшиського воєводства.
 Вінниця — село в гміні Крамськ.Конінського повіту Великопольського воєводства.
 Вінниця — частина міста Торунь в Куявсько-Поморському воєводстві.
 Вінниця — частина міста Мендзижеч у Мендзижецькому повіті Любуського воєводства.
 Вінниця — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві.
 Вінниця — частина міста Пиздри в Вжесінському повіті Великопольського воєводства
 Вінниця — частина села Заблендза в гміні Тухув Тарнівського повіту Малопольського воєводства.
 Вінниця — частина села Шренява в гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства
 Вінниця — частина села Сульгостув (Сульґостув) у гміні Кльвув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Вінниця — частина села Стара Слупя в гміні Нова Слупія Келецького повіту Свентокшиського воєводства.
 Вінниця — осада в гміні Раконевиці Гродзиського повіту Великопольського воєводства.
 Вінниця — лісова осада в гміні Вольштин Вольштинського повіту Великопольське воєводства.

Див. також 
 Віниця — село в Словаччині.
 Винниця — винний погріб.
 Виниця.

Примітки